Neunkirchen: több település neve:

Ausztriában
 Neunkirchen (Alsó-Ausztria): város Alsó-Ausztriában, Neunkirchen megye (Bezirk). székhelye

Franciaországban
 Neunkirchen (Moselle): helység Moselle megyében, Lotaringiában.

Németországban 

 Neunkirchen am Brand: község Felső-Frankföldön, Bajorországban (Landkreis Forchheim).
 Neunkirchen (Saar-vidék): város a Saar-vidéken, Neunkirchen megye (Landkreis) székhelye.
 Neunkirchen (Baden-Württemberg): település Baden-Württemberg tartományban
 Neunkirchen (Bernkastel-Wittlich): település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Bernkastel-Wittlich járásában
 Neunkirchen (Észak-Rajna-Vesztfália): település Észak-Rajna-Vesztfália tartományban
 Neunkirchen (Bajorország): település Bajorországban
 Neunkirchen (Westerwald): település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Westerwald járásában

Hasonló nevek 
 Neuenkirchen
 Neuenkirch
 Neunkirch
 Neukirchen
 Neukirchen-Vluyn (Észak-Rajna-Vesztfália)
 Neukirch